Miami Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Miami Township (Indiana)
 Miami Township (Kansas)
 Miami Township (Missouri)
 Miami Township (Clermont County, Ohio)
 Miami Township (Greene County, Ohio)
 Miami Township (Hamilton County, Ohio)
 Miami Township (Logan County, Ohio)
 Miami Township (Montgomery County, Ohio)